Енглер може да се отнася за:

 Адолф Енглер (1844 – 1930) – германски ботаник и географ
 Карл Енглер (1842 – 1925) – германски химик и политик, на когото е кръстена единицата за вискозитет – Градус Енглер
 Франсоа Енглер (също и Англер) (р. 1932) –  белгийски физик теоретик, носител на Нобелова награда за физика за 2013 г.